Galemire ist der Familienname folgender Personen:

 Jorge Galemire (1951–2015), uruguayischer Gitarrist und Sänger
 Julia Galemire (* 1923), uruguayische Schriftstellerin